Опана́сенко — украинская фамилия. Происходит от украинизированного имени Афанасий () и суффикса -енко.

Известные носители:
 Опанасенко, Всеволод Юрьевич (род. 1972) — создатель и владелец компаний Т-Платформы, Байкал Электроникс, лауреат премии имени С. А. Лебедева.
 Опанасенко, Вячеслав Александрович (с монашестве Агафон; род. 1977) — архиерей Русской православной церкви, епископ Коктебельский.
 Опанасенко, Екатерина Парфентьевна (1936—2016) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Опанасенко, Евгений Владимирович (род. 1990) — украинский футболист, защитник клуба «Металлург» (Запорожье).
 Опанасенко, Пётр Никитич (1952—2010) — генерал МВД Украины, один из ключевых свидетелей в деле Гонгадзе.

См. также